DBN est un sigle qui peut désigner :
 1,5-Diazabicyclo(4.3.0)non-5-ène, un composé organique bicyclique comportant une fonction amidine et de formule brute C7H12N2.